Гоберман — прізвище єврейського походження. Відомі носії:
 Анатолій Гоберман (Алексін) — російський радянський та ізраїльський письменник
 Джим Гоберман — американський критик і кінознавець